Joseph Gérard peut désigner :
 Joseph Gérard (1834-1898), militaire puis médecin français ;
 Joseph Gérard († 1914), bienheureux, prêtre, oblat de Marie-Immaculée, missionnaire en Afrique australe ; fêté le 29 mai.

Références